Boletopsis är ett släkte av svampar. Boletopsis ingår i familjen Bankeraceae, ordningen Thelephorales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Boletopsis